El César al millor documental (originalment en francès César du meilleur film documentaire) és un premi cinematogràfic francès atorgat per l'Académie des arts et techniques du cinéma des de 1995.

Palmarès

Anys 1990 

 1995: Délits flagrants de Raymond Depardon
 Bosna ! de Bernard-Henri Levy, Alain Ferrari
 La Véritable Histoire d'Artaud le Mômo de Gérard Mordillat, Jérôme Prieur
 Montand, le film de Jean Labib
 Tsahal de Claude Lanzmann
 Tzedek de Marek Halter
 Veillées d'armes de Marcel Ophuls

Anys 2000 

 2007: A la pell de Jacques Chirac de Karl Zéro i Michel Royer
 La Fille du juge de William Karel
 Ici Najac, à vous la terre de Jean-Henri Meunier
 Là-bas de Chantal Akerman
 Zidane, un portrait du XXIe siècle de Douglas Gordon i Philippe Parreno

 2008: L'advocat del terror de Barbet Schroeder
 Les Animaux amoureux de Laurent Charbonnier
 Les Lip, l'imagination au pouvoir de Christian Rouaud
 Le Premier Cri de Gilles de Maistre
 Retour en Normandie de Nicolas Philibert

 2009: Les Plages d'Agnès d'Agnès Varda
 Elle s'appelle Sabine de Sandrine Bonnaire
 J'irai dormir à Hollywood d'Antoine de Maximy
 Tabarly de Pierre Marcel
 La Vie moderne de Raymond Depardon

Anys 2010 
 2010: L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot de Serge Bromberg i Ruxandra Medrea
 La Danse de Frederick Wiseman
 Himalaya, le chemin du ciel de Marianne Chaud
 Home de Yann-Arthus Bertrand
 Ne me libérez pas, je m'en charge de Fabienne Godet

 2011: Océans de Jacques Perrin i Jacques Cluzaud
 Benda Bilili! de Florent de La Tullaye i Renaud Barret
 Cleveland contre Wall Street de Jean-Stéphane Bron
 Entre nos mains de Marianne Otero
 Yves St Laurent Pierre Bergé, l'amour fou de Pierre Thoretton

 2012: Tous au Larzac de Christian Rouaud
 Le Bal des menteurs de Daniel Leconte
 Crazy Horse de Frederick Wiseman
 Ici on noie les Algériens de Yasmina Adi
 Michel Petrucciani de Michael Radford

 2013: Les Invisibles de Sébastien Lifshitz 
 Bovines ou la vraie vie des vaches d'Emmanuel Gras
 Duch, le maître des forges de l'enfer de Rithy Panh
 Journal de France de Claudine Nougaret i Raymond Depardon
 Les Nouveaux Chiens de garde de Gilles Balbastre i Yannick Kergoat

Articles connexes 
 Oscar a la millor pel·lícula documental
 BAFTA al millor documental

Enllaços externs 
 Lloc oficial dels César 
 Lloc oficial de lAcadémie des arts et techniques du cinéma 
 Els César per any a Internet Movie Database 

Documental